Сан-Лоренцо () — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Реджо-Калабрія
 Сан-Лоренцо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика
 Сан-Лоренцо () — гора (3706 м), ультра-пік в Андах, на кордоні Чилі та Аргентини
 Сан-Лоренцо () — гора (2866 м), ультра-пік в Колумбії
 Сан-Лоренцо () — вигадана острівна держава, описана в романі Курта Воннеґута «Колиска для кішки» (1963).

Див. також 
 Сан-Лоренсо
 Базиліка Сан-Лоренцо